John Martyn est le nom de :
 John Martyn (1699–1768), botaniste britannique
 John Martyn (1948–2009), musicien britannique